Bibloplectus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1882. Bibloplectus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Bibloplectus